Type 93 (siluro) – Siluro pesante giapponese, usato durante la seconda guerra mondiale
 Type 93 (lanciafiamme) – Lanciafiamme spalleggiabile giapponese, impiegato durante la seconda guerra mondiale
 Type 93 (mitragliatrice pesante) – Mitragliatrice pesante giapponese in calibro 13,2 mm, adoperata durante la seconda guerra mondiale
 Type 93 (autoblindo) - autoblindo giapponese 6×4 utilizzata durante la seconda guerra mondiale.